Tasersuaq Qulleq bezeichnet:
 Tasersuaq Qulleq (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasersuaq Qulleq (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland